Hazhe es el nombre artístico de Eric Cunningham Sarabia, artista de hip-hop de Zaragoza es MC, DJ y productor, componente del grupo Cloaka Company. Junto a Rapsusklei, desarrollaba su carrera profesional en el grupo Rapsusklei & Hazhe, pero tras su ruptura ha formado dúo con Gran Purismo conocido como Gran Purismo & Hazhe así como con Sicario (Sicario 'N' Hazhe) o como parte del grupo Mala Juntera.

Biografía 
En 1994, Hazhe coincidió en su instituto con Erik B, y formaron su primer grupo, P.B.S, donde Hazhe era un MC más. Un año más tarde, debido a la falta de medios decidió comprarse un PC y comenzó su carrera de productor. Formó parte del grupo Cloaka Company y tras realizar bases instrumentales y colaboraciones como MC con grupos de hip-hop de Zaragoza decidió grabar su primer LP, Con el micrófono en la mano (para el sello Rap Solo), donde intervenían muchos MC's zaragozanos.

Tras producir varios discos y maquetas con Rapsusklei y Cloaka Company limitándose a su trabajo de dj, volvió a ejercer de mc en 2006 con la maqueta titulada Petróleo.
En 2007 creó Fibonacci Musik.

En diciembre de 2007, Rapsusklei y Hazhe se separaron como grupo. Hazhe se centró entonces en otros muchos trabajos con gente como Oscar A Secas, Sharif, Gran Purismo, Presión, y un gran proyecto internacional que llevará como título "Universal Language". Además forma parte de Delicatessen Bombs, que junto Rich-Ard Garcia, William Cunningham, Montana Gomez, Enrike Ghares, Alejandro Montserrat, Johann, Lolo y Arecio Smith, forman un colectivo de creación y venta de beats y que aseguran acoplarse a cualquier proyecto imaginable.

Tras sacar un disco instrumental llamado "H-A-Z-H-E", en septiembre de 2012 saco un nuevo disco de la mano de una muestra de los mejores MC's del panorama titulado "Meid in espein".

El 5 de marzo de 2013, dentro del grupo Mala Juntera (formado por Capaz y Zatu como MCs y Acción Sánchez y el propio Hazhe como productores y DJs) saca un nuevo LP, Cracks, compuesto por 18 cortes además de dos temas inéditos para la edición limitada. El disco cuenta con las colaboraciones de Shabu One Shant y Tosko.

Ya en 2015, y tras dos años de silencio, Hazhe presenta mediante Boa Música una beat tape de 31 temas titulada Loops and Drafts Beat Tape vol. 1, que cuenta con varios loops y "bocetos" perdidos en su estudio y diversos interludios extraídos de películas de Blaxploitation.

A partir de 2017 se enrola en la gira de Freenetiks junto a los MC's Invert, Skone y Chuty.

Discografía

En solitario 
 "Con el micrófono en la mano" (LP) (Rap Solo/BOA, 2000)
 "Agua Pura" (Mixtape) (2003)
 "Creador series vol.2: Metamorfosis" (EP) (Discos Creador, 2004)
 "Petróleo" (Maqueta) (2006)
 "Recycled beats" (mixtape)(2007)
 "Mixtape Granada" (mixtape)(2008)
 "Recopila V. A. vol. 1" (mixtape, Fibonacci Music)(2008)
 "Fletcher Pis" (maqueta)(2009)
 "Universal Languague" (LP) (Fibonacci musik/BOA, 2010)
 "H·A·Z·H·E" (LP) (Fibonacci musik/BOA, 2012)
 "Hazhe: Letras y colabos 1" (maqueta) (Independiente, 2012)
 "Hazhe: Letras y colabos 2" (maqueta) (independiente, 2012)
 "Meid in Espein" (LP) (Fibonacci musik/BOA, 2012)
 "Loops and Drafts Beat Tape vol. 1" (Beat tape) (BOA Música, 2015)

Con Cloaka Company 
 "Entre las sombras" (maqueta)
 "Verso Municcione" (LP) (Fünkdamental Records, 2003)

Como Rapsusklei & Hazhe 
 La historia más real de vuestras vidas (LP) (LAM Records, 2002)
 Elipsis (LP) (LAM Records, 2003)
 Hijos de puta para todo (LP) (LAM Records, 2004)

Con Fuck tha posse 
 "Veinte Minutos Mixtape Vol.1" (Mixtape) (2006)

Con Gran Purismo 
 "Hablando con Dios/Superestrella" (Maxi) (Fibonacci Records, 2006)
 "Aventuras en el paraíso" (LP) (Fibonacci Records, 2008)

Con Presión 
 "666" (Maqueta) (2007)

Como Sicario 'N' Hazhe 
 "Nucleares" (LP) (2010)

Con Mala Juntera 
 "Cracks" (LP) (2013)

Como Hazhe y Acción Sánchez 
 "Meid in Espein 2" (LP) (Fibonacci musik/BOA, 2016)

Colaboraciones como productor 
2001
 Kurando El Espanto Rapsusklei [Algo para recordar]
 2000 Kap’s Rapsusklei [Algo para recordar]
2003
 Levántate ya Huellas de Barro [Huellas de Barro]
 Levántate ya (Instrumental)  Huellas de Barro [Huellas de Barro]
 Pijama (Cloaka Company)  VV. AA [Chill Hop]
2004
 Huellas de Barro – Levántate ya VV. AA [Técnicas de Cloacas 2: Ataque a la Superficie]
 Hazlo difícil Eykeyey rey (con Cloaka Company) [Mousse de Veneno]
 Perfume de escenarios (Cloaka Company)  VV. AA [Zaragoza Realidad]
 La Guerilla (Huellas de Barro)  VV. AA [Zaragoza Realidad]
 Controlando El Pistofono (Reverendo Chila) VV. AA [Zaragoza Realidad]
 Cómo lo hago (Urban Contackt)  VV. AA [Zaragoza Realidad]
 Buscando el sueño me despierto (Fuck Tha Posse) VV. AA [Zaragoza Realidad]
 El lado oscuro (Dani Ro) VV. AA [Zaragoza Realidad]
 Napoleón loco (Napoleón)  VV. AA [Zaragoza Realidad]
 Mucho más que sueños Erik B [El puto Jefe, la Leyenda]
 Bump Erik B [El puto Jefe, la Leyenda]
 Bump (instrumental) Erik B [El puto Jefe, la Leyenda]
 Luz de Luna Carpe DM (con Rapsusklei & Hazhe) [Íntimo]
 Mis palabras al cielo El Titó [Valeroso espíritu]
 Mis palabras al cielo (instrumental) El Titó [Valeroso espíritu]
 Mundo cruel Shotta [La Selva]
 Podéis llamarlo respeto Juaninacka (con Zatu) [Caleidoscopio]
 Mi música Juaninacka [Caleidoscopio]
2005
 Magdalena is diferent Rapsusklei [La Maketa de Frees Junos]
 Bailando el agua Rapsusklei [La Maketa de Frees Junos]
 Son cosas del rap (Remix 2000) Xhelazz [Resurección remixes]
 Resurrección Jefe de la M [Escapismo]
 Luna en medio cielo Bako [Gastasuela]
 Deja que te cuente Bako [Gastasuela]
 Ojos tristes SFDK [2005]
 Intro Erik B [Larga vida al Rey]
 Historia por la causa Erik B [Larga vida al Rey]
 Sólo los tochos Erik B [Larga vida al Rey]
 Larga vida al Rey Erik B [Larga vida al Rey]
 Al final ganan los buenos (Parte I)  Erik B (con Karty er Nene) [Larga vida al Rey]
 El camino de Dios Erik B (con Rapsusklei) [Larga vida al Rey]
 Algo de jazz Erik B (con Kase-O y Lírico) [Larga vida al Rey]
 Sábado Erik B [Larga vida al Rey]
 Hay Erik B [Larga vida al Rey]
 Al final ganan los buenos (Parte II)  Erik B (con Karty er Nene y Presión) [Larga vida al Rey]
 Escritura Xhelazz [Xhelazz]
 Escritura (instrumental)  Xhelazz [Xhelazz]
 2055 Nach (con Lesk y Madnass) [Ars Magna]
 Cadenas Nach [Miradas]
2006
 Hazhe – War games VV. AA [Hispano All Scratch]
 Información planta calle Violadores del Verso [Vivir para contarlo]
2007
 Miss ya Gran Purismo [SpitFire]
 Una mirada Xhelazz [El soñador elegido]
 Sólo son vidas Xhelazz [El soñador elegido]
 La fama Xhelazz [El soñador elegido]
2008
 Preludio apoteosis Erik B [Nunca es suficiente]
 Apoteosis Erik B [Nunca es suficiente]
 Outro Erik B [Nunca es suficiente]
 Estoy fuera El Límite [Vida en crisis]
 Mi llama Jesuly [Mi llama]
 Conozco Jesuly [Mi llama]
2009
 Cuerdas Elemisario [Martillo vs. Tecnología]
 (Disco completo producido por Hazhe) Oscarasecas [La Saeta se Detiene]
 Nosotros lo hicimos RMX Duo Kie [Orgullo]
 Nosotros lo hicimos RMX (instrumental) Duo Kie [Orgullo]
 Nuevo SFDK [Siempre Fuertes 2]
 El Sargento SFDK [Siempre Fuertes 2]
 Zapatos de cristal Sharif (con Xhelazz) [Zapatos de cristal]
 Zapatos de cristal (instrumental)  Sharif [Zapatos de cristal]
2010
 Altibajos Cres (con Daniel Mediero) [Hip Hop Changed Mi Life]
 Hip Hop Kresia Rapsusklei [Pandemia]
 Arkitekto Rapsusklei [Pandemia]
 Cuando irás?  Rapsuskeli [Pandemia]
 Al borde del precipicio Sharif [A ras de sueño]
 Si perder la compostura Sharif [A ras de sueño]
 Con la música a otra parte Sharif [A ras de sueño]
 Zapatos de cristal Sharif (con Xhelazz) [A ras de sueño]
 Música bendita Sharif [A ras de sueño]
 Miedo Sharif [A ras de sueño]
 Ese raperito de la tele Sharif [A ras de sueño]
 Dedicación Sharif [A ras de sueño]
2011
 Conquisto Jefe de la M [P.O.D.E.R]
 Sho-Hai Sho Hai [Doble vida]
 Capricho Freshmakers (con Inés Martín) [12 días]
 Algo personal Freshmakers [12 días]
 En la city Gordo Master [El intocable]
 Van y vienen Quilate [Estamos en el aire]
 Nada más SFDK (con Alberto Gambino) [Lista de invitados]
2012
 Versos Urban Contack Clan [Zona Hostil]
 La vida en directo El Puto Coke [El Puto Coke presenta: Coke Céspedes]
 T. C. B. 1989 “Criminal Boyz”  Rayka [Fragmentos]
 Mi historia Krono & Charleston Drama [Por lo vivido]
 No hype Juaninacka (con Nestakilla) [No hype]
 Cerca de ti Rapsusklei [Melancolía]
 Frío invierno Lírico [Un antes y un después]
 Una palabra tras otra Lírico [Un antes y un después]
2013
 Multiplica x 100 Duo Kie [Inferno]
 Solo quiero volar Jesuly [Malas hierbas]
2015
 La flauta de hamelin Ayax y Prok
2017
 Sakalakalashnikov'' Ayax

Referencias 

 http://www.youtube.com/watch?v=cak44AZKZWo
 http://versosperfectos.com/autores/hazhe

Enlaces externos 
 [http://www.djhazhe.com Página oficial de Hazhe

Véase también 
 Hip hop español
 Rapsusklei & Hazhe
 La Toska
 La Clika

Disc jockeys de hip hop
Raperos de la provincia de Zaragoza